„Frozen” se poate referi la:

În muzică:
 „Frozen” — un single al Madonnei
 „Frozen” — un single al formației olandeze Delain
 „Frozen” — un single al formației olandeze Within Temptation

În film:
 Frozen (film din 1997), un film de Wang Xiaoshuai
 Frozen (film din 2005) (Căutarea), un film de Juliet McKoen
 Frozen (film din 2007), un film de Shivajee Chandrabhushan
 Frozen (film american din 2010), un film american de Adam Green
 Frozen (film din 2010), un film de Derek Kwok produs în Hong Kong
 Frozen (film din 2013) (Regatul de gheață), un film Disney de animație vag bazat pe povestirea Crăiasa zăpezilor de Hans Christian Andersen.

În teatru:
 Frozen (piesă de teatru), o piesă de teatru din 2004 de Bryony Lavery

În televiziune:
 "Frozen" (Stargate SG-1), un episod din al șaselea sezon al serialului Stargate SG-1 
 "Frozen" (House), un episod din al patrulea sezon al serialului Doctor House